Висенте Гереро има више значења:

 Висенте Гереро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Висенте Гереро, Алгодонес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Висенте Гереро (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Висенте Гереро (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Висенте Гереро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Висенте Гереро (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Висенте Гереро (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Висенте Гереро (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Висенте Гереро (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро, Матаморос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро, Дике Дос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Висенте Гереро, Копетес де Ариба (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Висенте Гереро (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Висенте Гереро, Сијете Закатес (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Висенте Гереро (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Висенте Гереро (Висенте Гереро, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Висенте Гереро (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Висенте Гереро (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Висенте Гереро (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Висенте Гереро (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Висенте Гереро (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Висенте Гереро (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Висенте Гереро, Пресидио (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Висенте Гереро, Сан Хавијер (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Висенте Гереро, Ел Таблон (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Висенте Гереро, Лас Ломас Колорадас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Висенте Гереро (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Висенте Гереро, Ел Моготе (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Висенте Гереро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Висенте Гереро (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Висенте Гереро (Сан Естебан Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Висенте Гереро (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Висенте Гереро (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Висенте Гереро (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Висенте Гереро (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Висенте Гереро (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Висенте Гереро (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Висенте Гереро (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Висенте Гереро (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Висенте Гереро (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Висенте Гереро (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Висенте Гереро, Лас Ескобас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Висенте Гереро (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Висенте Гереро, Ла Кокона (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Висенте Гереро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Висенте Гереро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Гереро, Ел Портон (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Гереро (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Гереро (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Гереро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Гереро (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Висенте Гереро (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Висенте Гереро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Висенте Гереро, Гванал (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Висенте Гереро, Лас Нијевес (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Висенте Гереро, Лерма (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Висенте Гереро, Сан Лорензо (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Висенте Гереро (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Висенте Гереро (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Висенте Гереро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Висенте Гереро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Висенте Гереро (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Висенте Гереро (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Висенте Гереро (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Висенте Гереро (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Висенте Гереро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро, Ескуела (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро, Лас Чолинас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Оризаба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро, Пало Бланко (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро, Тепетатес (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро, Ел Агвакате (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенте Гереро, Абрего (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Висенте Гереро, Ла Бокиља (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Висенте Гереро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику